Brestovo je lahko:
 Brestovo, Despotovac (Srbija)
 Brestovo, Novi Pazar (Srbija)
 Brestovo, Vladičin Han (Srbija)
 Brestovo, Bosna in Hercegovina